Live at the Marquee kan verwijzen naar drie live albums opgenomen in de Londense club Marquee.

 Live at the Marquee 1969 (King Crimson), een livealbum van de Britse symfonische rockgroep King Crimson
 Live at the Marquee 1971 (King Crimson), een livealbum van de Britse symfonische rockgroep King Crimson
 Live at the Marquee (Dream Theater), een livealbum van de Amerikaanse progressieve metalband Dream Theater
 Live at the Marquee (Gary Moore), een livealbum van de Ierse rock- en bluesgitarist Gary Moore